Il singolare del Queen's Club Championships 1989 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Boris Becker era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Ivan Lendl ha battuto in finale 4–6, 6–3, 6–4  Christo van Rensburg.

Teste di serie

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 

Queen's Club Championships 1989